Otto Gründler ist der Name folgender Personen:

* Otto Gründler (Mediziner) (1826–1893), deutscher Mediziner 
 Otto Gründler (Journalist) (1894–1961), deutscher Journalist und Schriftsteller